Doumenc ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Doumenc (1880–1948), französischer General
 Philippe Doumenc (* 1934), französischer Schriftsteller